Дмитр:

 Дмитр — галицкий тысяцкий в 1215 году.
 Дмитр Ейкович — боярин, наместник Ярослава Всеволодовича владимирского в Киеве.
 Дмитр Завидич (ум. 1118) — новгородский посадник в 1117—1118 гг.
 Дмитр Мирошкинич (ум. 1207) — новгородский посадник в 1205—1207 гг.
 Дмитр Якунич (ум. до 1214) — новгородский посадник в 1210 — ок. 1214 гг.